Okręty US Navy o nazwie USS  "Dace":
 Pierwszy  był okrętem podwodnym Gato. W służbie (z przerwami) w latach 1943-55. Wypożyczony Włochom w 1955, wrócił w 1972 i trzy lata później zezłomowany.
 Drugi  był okrętem podwodnym Thresher. W służbie w latach 1964-88.

Dace